Pannonhalma beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Pannonhalma
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Pannonhalma
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Pannonhalma